Клод Армен Мутафян (, 27 июля 1942 года, Кламар, Франция) — профессор математики, доктор истории, преподаватель Университета Париж 13 в Вильтанёзе. Специализируется на истории Армении. В современном академическом мире известен как признанный специалист в области кавказских исследований. Иностранный член армянской академии наук

Биография 
Родился в 1942 году в городе Кламар (пригород Парижа), Франция. Клод много публиковался по алгебре, но начиная с 1980 года, посвятил себя истории, особенно взаимоотношениям Армении с её различными соседями в течение веков. Также является доктором по истории в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна. Мутафян является автором нескольких книг по истории Армении. В школе Мутафян увлекался литературой, античной и средневековой историей, проявлял интерес к латыни и греческому.

Родители Клода пережили геноцид и массовые депортации армян из Западной Армении. Отец Клода, Заре скончался в 1980 году. Он был известным художником. Картины выставлены во Вьене, в Сен-сюр-Мэр (недалеко от Тулона). Мать Клода, Айкуи, во время геноцида была в числе тех, кого выселяли и депортировали через сирийскую пустыню Дейр-эз-Зор.

Награды 
 Медаль Мовсеса Хоренаци (21 октября 2022 года, Армения) — за значительный вклад в укрепление армяно-французских дружественных отношений и развитие арменоведения.

Библиография 
 Последнее королевство Армении, пер. Наталья Хачатрян, MEDIACRAT
 Le Défi algébrique, 1976, ISBN 2-7117-2142-6
 La Cilicie au carrefour des empires, tome 1 et 2, 1988, ISBN 2-251-32630-8
 The Caucasian Knot: The History and Geopolitics of Nagorno-Karabagh, 1994, by Levon Chorbajian, Patrick Donabedian, and Claude Mutafian, ISBN 1-85649-287-7
 Atlas historique et culturel de l’Arménie : Proche-Orient et Sud-Caucase du 8e au 20e siècle, 2001, by Claude Mutafian and Eric Van Lauwe, ISBN 2-7467-0100-6
 Исторический атлас Армении. Ближний Восток и Южный Кавказ с VIII века до Р.Х. до XXI века, 2012, Клод Мутафян, Эрик ван Лёв, ISBN 978-5-91487-047-5
 Le Royaume Arménien de Cilicie, XIIe-XIVe siècle, 2002, ISBN 2-271-05105-3
 Les yeux brûlants, 2006, by Antoine Agoudjian, Claude Mutafian, Raymond-H Kévorkian, and Atom Egoyan, ISBN 2-7427-6133-0
 Arménie : La magie de l'écrit, 2007, ISBN 2-7572-0057-7

См. также 
 Армяне во Франции

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Клодом Мутафяном на сайте журнала «Анив»

Выпускники Парижского университета
Историки Армении
Арменисты
Историки Франции
Математики Франции